Plaats in Indonesië
 Tegaldowo (Gemolong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Tegaldowo (Gunem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tegaldowo (Tirto), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java